Флаг муниципального образования Волча́нского городского округа Свердловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 ноября 2004 года решением Волчанской городской Думы № 62 как флаг «муниципального образования город Волчанск» (после муниципальной реформы — «Волчанский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1691.

В связи с переименованием муниципального образования город Волчанск в муниципальное образование Волчанский городской округ, решением Волчанской городской Думы от 23 августа 2012 года № 154, правопреемником флага муниципального образования город Волчанск считать муниципальное образование Волчанский городской округ.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное из двух частей: синей и красной, разделённых косой белой полосой с шириной в 1/10 высоты полотнища; верхняя граница полосы проходит от нижнего угла полотнища у древка к границе верхней и средней трети свободного края; ниже этой полосы, параллельно ей, идёт вторая белая полоса с шириной в 1/20 высоты полотнища и на таком же расстоянии от первой. В большей синей части помещено изображение фигур городского герба (бурундук и звезды), выполненное жёлтым, чёрным и белым цветами.

Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Бурундук символизирует богатства природы и недр, а его цвет указывает на месторождения золота.

Две косые белые полосы — реки Большая Волчанка и Малая Волчанка.

Красный цвет полотнища указывает на то, что добываемые на местных разрезах угли — бурые.

Три звезды разного размера — составляющие город населённые пункты (город Волчанск, посёлок Вьюжный и деревня Макарьевка).

Примечания 

Символы Волчанска
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Бурундук в геральдике